Chemia
 magnezja – proszek błyskowy, mieszanina sproszkowanego magnezu z utleniaczem
 magnezja biała (magnesia alba): 
 węglan magnezu, MgCO3
 hydroksowęglan magnezu, nMgCO3·Mg(OH)2·nH2O
 magnezja czarna – braunsztyn, MnO2
 magnezja palona (magnesia usta) – tlenek magnezu, MgO
 magnezja strącona – wodna zawiesina wodorotlenku magnezu, Mg(OH)2

Geografia
 Magnezja nad Meandrem – starożytne greckie miasto w Jonii
 Magnezja koło Sipylosu – starożytne greckie miasto w Lydii, miejsce bitwy w 190 roku p.n.e.
 Magnezja (obecnie Manisa) – miasto w zachodniej Turcji
 Magnezja – dawna prefektura w Grecji
 Magnezja – jednostka regionalna grupująca gminy w Tesalii (Grecja)

Kultura
 Magnezja – polski film z 2020 r.